Turenne kan syfta på:

Henri de la Tour d'Auvergne de Turenne – fransk fältherre (1611–1675)
Turenne, Corrèze – fransk kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine